Le ǀxam, ou ǀxam kaǃkʼe, est une langue khoïsan d'Afrique du Sud, éteinte de nos jours.

Elle est la langue de la devise nationale de l'Afrique du Sud : ǃke e: ǀxarra ǁke  « L'unité dans la diversité » (bien qu'elle n'y soit désormais plus parlée).

Phonologie

Consonnes 
Comparé aux autres langues tuu comme le taa, le ǀxam a un nombre plus restreint de consonnes, et notamment de clics, puisqu'il n'y a que 8 séries d’accompagnement, contre 18 pour le ǃxóõ (ǃxoon) oriental. Le tableau ci-dessous présente un inventaire préliminaire des consonnes du ǀxam, incluant les occlusives, fricatives et affriquées égressives ainsi que les clics ingressifs.

Notes et références

Bibliographie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langue en Afrique du Sud
Langue tuu
Langue morte
Inventaire de langues